Ludvig Munthe ist der Name folgender Personen:

* Ludvig Munthe (Maler) (1841–1896), norwegischer Maler
 Ludvig Munthe (General) (1920–2002), schwedischer General  
 Ludvig Munthe (Theologe) (1920–2002), norwegischer lutherischer Theologe  
 Ludvig Hanssøn Munthe (1593–1649), norwegischer lutherischer Bischof